Hall of Fame — третий студийный альбом американского рэпера Polo G. Он вышел 11 июня 2021 года. Альбом содержит гостевые участия от The Kid Laroi, Lil Durk, Лила Уэйна, Scorey, G Herbo, Rod Wave, DaBaby, Янг Тага, Roddy Ricch, Ники Минаж, умершего Pop Smoke и Fivio Foreign. Продюсированием занимались Einer Bankz, DJ Scheme, Angelo Ferraro, D Mac, Karltin Bankz, Londn Blue, Synco, Tahj Money, Varohl и WizardMCE.

История 
В 2020 году Polo G приступил к записи своего нового альбома. В апреле 2021 года Барлетт анонсировал песню с другим чикагским рэпером Lil Durk и австралийским певцом The Kid Laroi. В мае он подтвердил, что G Herbo появится на альбоме, а DJ Scheme показал отрывок из их песни во время прямой трансляции в Instagram. 16 мая 2021 года Polo G объявил в Twitter, что он закончил запись альбома.

Обложка 
Обложка альбома была создана арт-директором Zanic. На ней изображен Polo G в костюме, за его спиной находится стенд с его наградами и бюстами.

Выпуск и продвижение 
В сентябре 2020 года Polo G выпустил лид-сингл «Epidemic». Он занял 47-е место в Billboard Hot 100.

5 февраля 2021 года он выпустил второй сингл с альбома «GNF (OKOKOK)». Песня заняла 55-е место в Billboard Hot 100. 9 апреля он выпустил третий сингл «Rapstar». Песня заняла первое место в Billboard Hot 100, став первым синглом, занявшим вершину. «Rapstar» был анонсирован ещё в мае 2020 года в видео на YouTube, в котором Polo G и сопродюсер песни Эйнер Банкз исполнили акустическую версию песни. 21 мая он выпустил четвертый сингл «Gang Gang» при участии Лила Уэйна. Песня заняла 33-е место в Billboard Hot 100. 27 мая Polo G выпустил тизер-трейлер альбома, в котором была указана дата его выхода, а также отрывок из новой песни. В этот день был открыт предзаказ альбома. 2 июня Polo G опубликовал в Instagram видео, где была анонсирована песня «Toxic».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2021 года
Альбомы Polo G
Альбомы Columbia Records